Die WPA-10-Ball-Weltmeisterschaft 2015 (offiziell: WPA World 10-Ball Championship 2015) war die vierte Auflage der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft im 10-Ball-Poolbillard.
Sie fand vom 17. bis 21. Februar 2015 im SM City Activity Center in General Santos auf den Philippinen statt.

Weltmeister wurde der Taiwaner Ko Pin-yi durch einen 11:9-Sieg im Finale gegen den Philippiner Carlo Biado. Im Halbfinale hatte Ko seinen jüngeren Bruder Ko Ping-chung besiegt, Biado gewann gegen den Spanier David Alcaide.
Titelverteidiger war der Niederländer Huidji See, der die WM 2011 gewann, dieses Jahr jedoch nicht teilnahm.
Die beiden Deutschen teilnehmer Thorsten Hohmann und Ralf Souquet schieden beide frühzeitig aus. Während Hohmann bereits nach zwei Vorrundenspielen ausgeschieden war, erreichte Souquet die Runde der letzten 64, verlor dort aber gegen Johann Chua.
Aus Österreich nahmen Mario He und Albin Ouschan teil. He schied sieglos in der Vorrunde aus, Ouschan in der Runde der letzten 64 gegen Lee Van Corteza.
Darren Appleton, der 10-Ball-Weltmeister von 2008, unterlag im Sechzehntelfinale dem Philippiner Warren Kiamco. Der Sieger von 2009, Mika Immonen, schied in der Vorrunde aus, ebenso wie der amtierende U-19-Junioren-Weltmeister Aloysius Yapp.
Der amtierende 9-Ball-Weltmeister Niels Feijen nahm nicht an dem Turnier teil.

Der philippinische Boxer Manny Pacquiao setzte sich gegenüber der WPA erfolgreich dafür ein, seine Heimatstadt General Santos, in der er bereits einige Poolbillardturniere organisiert hat, als Austragungsort für die 10-Ball-WM 2015 zu wählen.

An dem Turnier nahmen 128 Spieler aus über 20 Ländern teil. Etwa ein Drittel der Spieler kam von den Philippinen.
Vom 15. bis 16. Februar 2015 fand im SM City Activity Center ein Qualifikationsturnier statt, bei dem ein Teil der Startplätze ausgespielt wurde.

Insgesamt wurden 200.000 US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet, der Weltmeister erhielt davon 40.000 US-Dollar.

Modus 
Die 128 teilnehmenden Spieler wurden zunächst im Doppel-K.o.-System auf 64 reduziert. Anschließend wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt.
Es wurde im Wechselbreak gespielt, die Ausspielziele waren neun Partien in der Vorrunde, elf in der Finalrunde.

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 17. bis 19. Februar statt.

Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde einmal gewonnen und zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 65 bis 96 bedeutet:

Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 97 bis 128 bedeutet.

Finalrunde 
Die Finalrunde fand vom 19. bis 21. Februar statt.

Weblinks 
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2015 auf der Website der World Pool-Billiard Association
 WPA World 10-Ball Championship 2015 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2015
South Cotabato
Billardturnier auf den Philippinen